Село Тукита - сельские поселения в Дагестане:

 Село Тукита — сельское поселение, Ахвахский район, Дагестан, Россия
 Село Тукита — сельское поселение, Хасавюртовский район, Дагестан, Россия